1 gmina w Niemczech:
 Kudensee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

1 jezioro w Niemczech:
 Kudensee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen